Tauriac puede referirse a: 

 Tauriac, comuna francesa situada en Gironda; 
 Tauriac, comuna francesa situada en Lot; o
 Tauriac, comuna francesa situada en Tarn.